Леонид Николаевич Талала́й (; ) — украинский поэт.

Биография 
Родился 11 ноября 1941 года в селе Савинцы (ныне Балаклейский район, Харьковская область, Украина). Умер 19 июня 2012 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Награды и премии 
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (1993) — за сборник стихов «Избранное»
 Литературная премия имени Владимира Сосюры

Творчество 
Дебютировал в 1956 году, опубликовав свои стихи в горловской городской газете «Кочегарка». В 1967 в Донецке вышел первый сборник его произведений «Журавлиний леміш».

Издал 11 поэтических книг.

Сборники стихов 
 «Журавлиний леміш» (1967)
 «Вітрила тривог» (1969)
 «Осінні гнізда» (1971)
 «Не зупиняйся, мить!» (1974)
 «Допоки твій час» (1979)
 «Високе багаття» (1981)
 «Глибокий сад» (1983)
 «Наодинці зі світом» (1986)
 «Луна озвалась на ім’я» (1988)
 «Вибране» (1991)
 «Крилом по землі» (1996)
 «Неурахований час» (2006)
 «Безпритульна Течія» (2011)

Литература 
 Письменники України: Довідник. — Дніпропетровськ, 1996. — С. 293.
 Шевченківські лауреати. 1962—2001: Енциклопедичний довідник. — К., 2001. — С. 536—538.

Ссылки 
 Талалай Леонід Миколайович

Украинские поэты
Члены Национального союза писателей Украины
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Похороненные на Байковом кладбище